

Geografia

Austria 
 Gattendorf – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Gattendorf-Neudorf – ex comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)

Germania 
 Gattendorf – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)